Carlo Franchi peut faire référence à :
  (1743-1779), compositeur italien ;
 Carlo Franchi (né en 1938), pilote automobile italien, connu sous le nom de Gimax.